St. Michael und St. Georg steht für:

 St. Michael und St. Georg (Michelau im Steigerwald), Kirche in der Gemeinde Michelau im Steigerwald, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Order of St Michael and St George, britischer Orden

Siehe auch:

 Pfarrkirche Moosburg, Kirche in der  Marktgemeinde Moosburg, Kärnten
 St. Georg und Michael (Göggingen), Kirche in Augsburg, Bayern